Юстозеро — пресноводное озеро на территории Гирвасского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,4 км². Располагается на высоте 157 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на три километра вытянуто с севера на юг. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из северной оконечности Юстозера берёт начало река Семча, впадающая в реку Суну.

Рыба: щука, плотва, лещ, окунь, налим, ёрш.

На восточном берегу озера располагается одноимённая деревня, через которую проходит шоссе  («Суоярви — Юстозеро — (через Поросозеро) — Медвежьегорск»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100211102000018163.

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Семчи
Озёра Кондопожского района